Orlandoni ist der Familienname folgender Personen:

 Giuseppe Orlandoni (* 1939), Bischof von Senigallia
 Paolo Orlandoni (* 1972), italienischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Orlandini